Андреас Каплан (род. 5 октября 1977 года в Мюнхене, Германия) — профессор немецкого университета, специализирующийся на искусственном интеллекте и социальных сетях.  Имея более 26 000 упоминаний в Google Scholar, он написал несколько часто цитируемых статей и книг. Каплан является одним из основателей Европейского центра цифровой конкурентоспособности, а также членом исполнительного совета Франко-германского экономического круга., Доктора Каплана особенно интересует будущее высшего образования в свете его цифровой трансформации (MOOC, SPOC, AI, EdTech).

Библиография 
 Kaplan Andreas M., Haenlein Michael (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons, 53(1), 59-68
 Kaplan Andreas M. (2012) If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 4x4, Business Horizons, 55(2), 129—139
 Kaplan Andreas M. (2014) European Management and European Business Schools: Insights from the History of Business Schools, European Management Journal, 32(4), 529—534.
 Kaplan Andreas M., Haenlein Michael (2016) Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster, Business Horizons, Volume 59.
 Kaplan, Andreas, Haenlein, Michael (2019), «Siri, Siri in my Hand, who’s the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence», Business Horizons, 62: 15-25, doi:10.1016/j.bushor.2018.08.004
 Kaplan A.M. (2015) European business and management, Sage Publications Ltd., London.
 Kaplan, Andreas (2020) Universities, Be Aware: Start-Ups Strip Away Your Glory; About EdTech’s potential take-over of the higher education sector; efmdglobal.org, May 11, 2020.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2019), «Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence», Business Horizons, doi:10.1016/j.bushor.2019.09.003
 Libai B., Bart Y., Gensler S., Hofacker C., Kaplan A., Köttenheinrich K., Kroll E. (2020) A Brave New World? On AI and the Management of Customer Relationships, Journal of Interactive Marketing.

Участие в конференциях 

 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2019), Artificial Intelligence (AI) and its Impact on Universities, Corporations and Governments, International Marketing Trends Conference, International Marketing Trends Conference, January 17-19, Venise, Italy.
 Pucciarelli, Francesca; Kaplan, Andreas (2016) Navigating Complex Waters: Strategizing in the Higher Education Sector, in Proceedings of the 15th International Congress Marketing Trends, January 21-23, Venice, Italy.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2011) The Parting of the Ways: Emotional and Behavioral Reactions in Response to Alternative Customer Divestment Strategies, American Marketing Association, August 5-7, San Francisco, USA.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael  (2010) The abandonment of unprofitable customer relationships: An analysis of emotional reactions, Proceedings of the Association for Consumer Research Conference, October 7-10, Jacksonville, Florida.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2010) Les enjeux émotionnels liés à la mise à l’écart des clients non-profitables : compassion ou auto-satisfaction ?, in Actes du 26ème Congrès de l’Association Française du Marketing (AFM), 6-7 mai, Le Mans, France.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2010) The emotional consequences of unprofitable customer abandonment: Feeling sorry for the other or good about yourself?, in Proceedings of the European Marketing Academy (EMAC) Conference, Copenhagen, Denmark.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2010) The impact of unprofitable customer abandonment on current customers‘ exit, voice, and loyalty intentions: An empirical analysis, in Proceedings of the Winter Marketing Educators Conference, American Marketing Association, February 19 – 22, New Orleans, USA.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael. (2010) The impact of unprofitbale customer abandonment on current customers‘ emotions: Negative other-focused vs. positive ego-focused , in Proceedings of the Summer Marketing Educators Conference, American Marketing Association, August 13-16, Boston, USA.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2010) Investigation of differences in diffusion between positive and negative Word-of-Mouth, in Proceedings of the Association for Consumer Research Conference, October 7-10, Jacksonville, Florida.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael. (2010) The birds are tweeting – and so am I: An essay on the use and potential of Twitter and micro-blogging, in Proceedings of the 8th Annual International Conference on Marketing, 5-8 July, Athens, Greece.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2010) The use and potential of Twitter and micro-blogging for marketing strategy: A qualitative case study approach, in Proceedings of the 9th International Congress Marketing Trends, January 21-23, Venice, Italy.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2009) Living online: Consumer behavior in Second Life, in Proceedings of American Marketing Association (AMA Winter), Tampa, Florida.
 Kaplan, Andreas (2009) Failure is the stepping stone to success: Insights into virtual worlds, in Proceedings of the Marketing 2.0 Conference, Paris, France.
 Kaplan, Andreas (2009) Les mondes virtuels et pourquoi quelques entreprises y échouent ?, in Actes de l’Atelier de Recherche Appliquée de l’Association Française du Marketing (AFM), 8 avril, Paris, France.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2009) Beyond online advertising: The influence of virtual flagship stores on real life consumption behavior, in Proceedings of the European Marketing Academy (EMAC) Conference, May 26-29, * Nantes, France.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2009) Stratégies de marque au sein des mondes virtuels, in Actes du Congrès de l’Association Française du Marketing (AFM), 13-15 mai, Londres, Royaume-Uni.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2008) Analyzing the feasibility of compensating the negative consequences of abandoning unprofitable customers, in Proceedings of Summer Marketing Educators Conference, American Marketing Association, August 8-11, San Diego, USA.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2008) Consumer use and business potential of virtual hyperrealities: A qualitative analysis of Second Life, in ‚Marketing Landscapes: A Pause for Thought‘, Proceedings of the 37th EMAC Conference, May 27-30, Brighton, UK.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2008) Consumers, companies and virtual social worlds: A qualitative analysis of Second Life, in Proceedings of the Association for Consumer Research Conference, 2008, San Francisco, California.
 Kaplan, Andreas (2008) Second life and customer relationship management, in Proceedings of the 7th International Congress Marketing Trends, Università Ca‘ Foscari, January 17-19, Venice, Italy.
 Kaplan, Andreas (2007) Rapprochement entre le marketing et l’administration publique. Quel avenir pour ce domaine de recherche ?, in Actes de Colloque de ESCP Europe, Paris, France, Paris, France.
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (2006) Valuing the real option of abandoning unprofitable customers when calculating customer lifetime value“, in Proceedings of Winter Marketing Educators Conference, American Marketing Association, February 18-20, St. Petersburg, USA.

Примечания 

Бизнес-консультанты
Персоналии:Мюнхен
Выпускники Высшей школы коммерции
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Выпускники Мюнхенского университета
Выпускники Кёльнского университета
Выпускники Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна
Выпускники Парижского университета
Экономисты XXI века